Furlong ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Furlong (1871–1946), irische Autorin
 Andy Furlong (1956–2017), britischer Soziologe
 Edward Furlong (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Eileen Furlong, irische Biologin
 Grant Furlong (1886–1973), US-amerikanischer Politiker

 Noel Furlong (1937–2021), irischer Unternehmer und Pokerspieler
 Philip Joseph Furlong (1892–1989), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof im US-amerikanischen Militärordinariat
 Rob Furlong (* 1976), kanadischer Scharfschütze
 Tadhg Furlong (* 1992), irischer Rugby-Union-Spieler

Sonstiges:
 Furlong, ein veraltetes amerikanisches Längenmaß
 Furlong (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Furlong Creek, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika